Truhlík může mít více významů:

Předměty
 hranatá nádoba na sypké hmoty; takový truhlík může například sloužit k pěstování květin
 zásuvka, šuplík
 korba vozu

Osoba
 hlupák, člověk mdlého rozumu

Literární postava
 Truhlík (Zeměplocha), kůň